Эппендорф:
 Эппендорф — коммуна в Германии, в федеральной земле Саксония.
 Hamburg-Eppendorf — часть Гамбурга
 «Эппендорф» — немецкая биопромышленная компания.
 Пробирка типа Эппендорф — пробирка конической формы с плотно защёлкивающейся крышкой.